Moussac (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Moussac (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes